Hard Luck Bill – film del 1912 diretto da Milton J. Fahrney
 Hard Luck Bill – film del 1913 prodotto dalla Essanay